Букетный су — серия токенов со сходным дизайном, которые были отчеканены для использования в основном в Нижней Канаде в середине-конце 1830-х годов в качестве суррогата разменной монеты.

Приблизительно эквивалентный по стоимости полпенни, «букетный су» назывался так, потому что на его лицевой стороне была изображена группа геральдических цветов, связанных вместе лентой. Группа цветов была окружена одной из нескольких легенд: «Торговля и сельское хозяйство / Нижняя Канада», «Сельское хозяйство и коммерция / Нижняя Канада» или аналогичный вариант, заменяющий название банка-эмитента. На другой стороне, как правило, помещался номинал «один су» (по-французски), окруженный венком и словами «Банковский токен» (по-английски) и «Монреаль». Существует большое разнообразие этих жетонов, отличающихся главным образом количеством и видами цветов, из которых был сложен «букет», а также различиями в легендах, появляющихся по обе стороны от жетона.

Формально в Канаде не существовало такой денежной единицы, как су (что позволяло изготовителям токенов избежать обвинений в фальшивомонетничестве или посягательстве на привилегии Королевского монетного двора); фактически «су» приравнивался к половине пенни (условной разменной единицы канадского фунта) и имел примерно тот же размер и массу, что и более поздние «токены местного жителя» номиналом в полпенни.

Первоначально они чеканились банками Нижней Канады, а позже из также имитировали спекулянты, чеканившие аналогичные токены, однако с недостаточным весом. Эти токены-монеты также имели хождение в Верхней Канаде, о чём свидетельствует по крайней мере одна археологическая находка. Коллекционная ценность составляет от нескольких канадских долларов до нескольких тысяч.

Особый интерес представляет «токен повстанца», выпускавшийся банком Viger, DeWitt & Cie. в 1837 г. во время Восстания патриотов (к дизайну были добавлены республиканские символы).

Примечания

Список используемой литературы

Ссылки 
 CoinsAndCanada.com: Bouquet — 1 sou 1838

Денежный суррогат
История Монреаля
Соль (денежная единица)
Деньги Канады